Maria Lúcia Gonçalves Adnet, conhecida como Maucha Adnet''' (Rio de Janeiro, 11 de junho de 1963), é uma cantora brasileira. É irmã dos músicos Mario Adnet, Chico Adnet, e Muiza Adnet.

Começou sua carreira musical como integrante do grupo vocal "Céu da Boca", em 1978. Já participou de vários discos como vocalista dos artistas brasileiros, como Chico Buarque, Edu Lobo, Joyce, César Camargo Mariano, Dorival Caymmi e Caetano Veloso. Fez parte do grupo musical "Banda Nova" de Tom Jobim, entre 1984 e 1994.

Discografia
 (1998) Songs I Learned from Jobim
 (1999) My Inspiration: Music of Brazil - Charlie Byrd
 (2006) The Jobim Songbook
 (2013) Milagre - Duo Maucha Adnet & Helio Alves

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de bossa nova